Europamesterskaberne i badminton 2014 var det 24. EM i badminton, og mesterskabet blev afviklet i arenaen Gymnastics Center i Kazan, Rusland i perioden 23. - 27. april 2014. Rusland var EM-værtsland for første gang.

Medaljevindere

Medaljevindere fordelt på rækker

Medaljestatistik

Resultater

Herresingle

Finale

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Damesingle

Finaler

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Kilder / eksterne henvisninger 

 Tournamentsoftware.com - 2014 INTERSPORT European Championships  

Badminton i 2014
2014
Badminton i Rusland